Isi ist der Name folgender Personen:

 Isi (Beamter), ägyptischer Beamter, der um 2300 v. Chr. amtierte
 Isi (Schatzhausvorsteher), altägyptischer „Schatzhausvorsteher“ in der 4. Dynastie

ISI steht als Abkürzung für:

 Importsubstituierende Industrialisierung (Wirtschaft)
 Informationsdienst Soziale Indikatoren (Sozialwissenschaft)
 Infrared Spatial Interferometer (Astronomie)
 International Staging System, Stadieneinteilung des Plasmozytoms, siehe Multiples Myelom#Stadieneinteilung (Medizin)
 Interstimulus-Intervall, Zeitintervall zwischen dem Ende des ersten und dem Beginn des folgenden Reizes in der experimentellen Psychologie
 Intersymbolinterferenz, siehe Symbolübersprechen (digitale Nachrichtenübertragung)

Die Abkürzung IsI steht für: 
 Institut für stabile Isotope

Organisationen:

 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
 Interessengemeinschaft Schweizer Internetradio
 Image Space Incorporated, eine US-Computerspielefirma spezialisiert auf Rennsimulationen
 Indian Statistical Institute
 Information Sciences Institute der University of Southern California
 Institute for Scientific Information, Produzent einer Datenbank für wissenschaftliche Literatur
 Institute for Scientific Interchange
 Inter-Services Intelligence, pakistanischer Geheimdienst
 Intercollegiate Studies Institute, ein konservativer US-Bildungsförderer
 International Statistical Institute, das Internationale Statistische Institut mit Sitz in Voorburg (NL)
 International Succulent Introductions (ISI), ein Programm der Huntington Botanical Garden
 Internationales Symposium für Informationswissenschaft, die größte deutschsprachige Fachkonferenz in der Informationswissenschaft
 iSi GmbH, Weltmarktführer in der Herstellung von Einweg-Gaszylindern und damit verbundenen Produkten wie Sahnebereiter, Airbags, …
 Islamischer Staat im Irak, siehe Islamischer Staat im Irak und der Levante
 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ), isländischer Sportverband

Siehe auch:
 Easy

Abkürzung